

Новий Янув — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Новий Янув — село в гміні Янув Сокульського повіту Підляського воєводства